Nordijska kombinacija na Zimskih olimpijskih igrah 1932.

Rezultati

Smučarski tek
Za nordijsko kombinacijo je štela specialna tekma v smučarskem teku.

Smučarski skoki
Za nordijsko kombinacijo je štela specialna tekma v smučarskih skokih.

Skupaj

1932
Športi Zimskih olimpijskih iger 1932